Lake County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lake County Courthouse (Florida), ID-Nr. 98001199
 Lake County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 73000073
 Lake County Courthouse (Kalifornien), ID-Nr. 70000134
 Lake County Courthouse (South Dakota), ID-Nr. 92001861